Гривка — многозначный термин, главным образом — название населённых пунктов.

 Гривка — поселок в Новозыбковском городском округе Брянской области.
 Гривка — посёлок в Кировском районе Казани.
 Гривка — село в Болгарии.